Snowbird peut renvoyer à :
 Snowbird,  un voilier monotype dériveur olympique en solitaire aux Jeux Olympiques de 1932 à Los Angeles.
 Snowbird, nom d'une station de montagne et d'une communauté près de Salt Lake City en Utah.

 Les snowbirds sont les personnes qui quittent le Canada ou le nord des États-Unis pour passer l'hiver dans les États du sud des États-Unis, tels des oiseaux migrateurs « venus de la neige ».
 Snowbird, nom d'un personnage de Marvel Comics.
 Snowbirds, patrouille acrobatique canadienne de voltige aérienne.
 Titre d'une chanson d'Anne Murray composée en 1969.
 Le Snowbird est un ornithoptère à propulsion entièrement humaine, réalisé par l'université de Toronto et a effectué son premier vol officiel le .